Nom de diverses princeses franceses de la casa dels Capets de Valois: 

 Isabel de Valois (1292-1309), en francès Isabelle de Valois, filla de Carles de França, comte de Valois, i de Margarida d'Anjou, casada amb Joan III de Bretanya.

 Isabel de Valois (1313-1383), en francès Isabelle de Valois, filla de Carles de France, comte de Valois, i de Mafalda de Saint-Pol, casada amb Pere I, duc de Borbó.

 Isabel de Valois (1348-1372), també Isabel de França, filla del rei de França Joan II el Bo i de Bona de Luxemburg, esposa el 1360 de Joan Galeàs Visconti, senyor de Vertus (1361-1387), senyor de Milà (1378-1395), duc de Milà (1395-1402). Fou la mare de Valentina Visconti (1368-1408) esposa de Lluís I d'Orleans.

 Isabel de Valois (1389-1409), també Isabel de França, filla del rei de França Carles VI i d'Isabel de Baviera, esposa el 1396 del rei d'Anglaterra Ricard II, del que no va tenir fills; i esposa el 1406 del duc d'Orleans Carles.

 Isabel de Valois (1548-1566) o Elisabet de França, filla del rei de França Enric II i de Caterina de Mèdici, casada el 1559 al rei de les Espanyes Felip II.